Виктор Степанович Гресь (род. 29 июня 1939, Красный Луч) — советский и украинский кинорежиссёр, сценарист и актёр. Народный артист Украины (2000).

Биография 
Родился в городе Красный Луч Луганской (тогда Ворошиловоградской) области. Работал актёром театра кукол в Махачкале.

С 1966 года — режиссёр Киевской киностудии им. Довженко. В 1967 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская Е. Дзигана).

С 1979 года — преподаватель на кафедре кино и телевидения в Киевском институте театрального искусства им. Карпенко-Карого.

С 1993 года — художественный руководитель экспериментального объединения «Дебют» киностудии им. А. Довженко.

В 1997—1998 годах — сопрезидент МКФ детских фильмов в международном детском лагере «Артек».

В сентябре 2006 года Виктор Гресь одержал победу в открытом конкурсе на лучший киносценарий художественного полнометражного фильма за сценарий экранизации повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба». Сценарий «Тарас Бульба и его сыновья» признан победителем конкурса и рекомендован для включения в Программу производства и распространения фильмов по государственному заказу на 2006/2007 год. Стоит отметить, что данный сценарий находился в разработке более двадцати лет, на роль Тараса пробовался Алексей Петренко и Жерар Депардьё, деньги на съёмки обещали три президента Украины.

Семья 
 Сын: Марк Викторович Гресь (род. 1968) — украинский художник-график, тележурналист, сценарист.
 Дочь: Анна Викторовна Гресь (род. 1969) — украинский тележурналист, режиссёр.
 Жена: Нонна Гресь, художник-модельер.

Фильмография

Актёр 
 2003 — «История весеннего призыва»

Режиссёр 
 1966 — «Баллада о Чердачнике» (короткометражка)
 1967 — «Кто умрёт сегодня» (короткометражка)
 1969 — «Слепой дождь…» (короткометражка)
 1970 — «Голубое и зелёное» (короткометражка)
 1980 — «Чёрная курица, или Подземные жители»
 1988 — «Новые приключения янки при дворе короля Артура»

Сценарист 
 1967 — «Кто умрёт сегодня» (короткометражка) (в соавторстве с В. Мережко)
 1969 — «Слепой дождь…» (короткометражка) (в соавторстве с В. Мережко)
 1970 — «Голубое и зелёное» (короткометражка) (в соавторстве с Ю. Казаковым)
 1988 — «Новые приключения янки при дворе короля Артура» (в соавторстве с М. Рощиным)

Награды 
 1969 — Диплом жюри за режиссуру Всесоюзного фестиваля телефильмов в Ленинграде за фильм «Слепой дождь…».
 1970 — «Золотая нимфа» Международного кинофестиваля телефильмов в Монте-Карло за фильм «Слепой дождь…» .
 1981 — Первый приз творческому коллективу за фильм «Чёрная курица, или Подземные жители» на ВКФ
 1981 — Золотая награда в конкурсе детских фильмов за фильм «Чёрная курица, или Подземные жители» на МКФ в Москве
 1981 — Специальный приз за фильм «Чёрная курица, или Подземные жители» на МКФ детских фильмов в Джифони
 1981 — Специальный приз за фильм «Чёрная курица, или Подземные жители» на МКФ детских фильмов в Минске
 1982 — Заслуженный деятель искусств УССР
 1982 — Диплом на МКФ в Туре за фильм «Чёрная курица, или Подземные жители»
 1983 — Специальный приз за фильм «Чёрная курица, или Подземные жители» на МКФ детских фильмов в Пуатье
 1990 — Приз за фильм «Новые приключения янки при дворе короля Артура» на Международном форуме-фестивале католических фильмов «Религия и духовность» в Западном Берлине
 2007 — Диплом «За лучший дебют временных лет» за фильм «Кто умрёт сегодня?» На 6-м Киевском Международном фестивале документальных фильмов «Кинолетопись-2007».
 орден «За заслуги» III степени (10 сентября 2008 года)

Расцвет творческой молодости украинского кинорежиссера Виктора Греся стремительно совпал по времени с закатом его творческой молодости. Дебют в короткометражной картине «Слепой дождь…» принёс ему международное признание, Гран-при «Золотая нимфа» на X Международном фестивале телевизионных фильмов в Монте Карло в 1970 году и полную неизвестность на «Украйне милой».

Примечания

Ссылки 
 Журнал Кіно-Театр
 Віктор Гресь: «У Депардьє є слов’янський дух» — «Високий замок»

Выпускники ВГИКа